Een meisje uit Galway, een toneelstuk en hoorspel van Geraldine Aron uit 1979
 Galway Girl (Steve Earle), een nummer van Steve Earle uit 2000
 Galway Girl (Ed Sheeran), een nummer van Ed Sheeran uit 2017